Ахерон, ријека у Грчкој
 Ахерон (митологија), митолошка ријека старих грчких митова